Moab steht für:
 Moab (Staat), Landschaft und antiker Kleinstaat im Nahen Osten östlich des Jordans
 Moab (Altes Testament), Sohn von Lot, Stammvater der Moabiter

Orte:
 Moab (Utah), Ort und Verwaltungssitz von Grand County im Bundesstaat Utah, USA
 Moab (Washington), USA

MOAB steht für:
 GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, auch Mother of All Bombs  (Mutter aller Bomben) genannt, eine US-amerikanische Bombe

MoAb (auch moAb oder MOAB) steht für:
 monoclonal antibody, siehe Monoklonaler Antikörper

Siehe auch
 Moabiter

MOAB